Фресниљо де Трухано има више значења:

 Општина Фресниљо де Трухано (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Фресниљо де Трухано (Фресниљо де Трухано, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику